В силу того, что чеченский язык обладает рядом звуков схожих или идентичных арабским (таких как тI, къ, гI, хь, хI, а также долгие гласные), но при этом отсутствующих в русском, в арабско-чеченской практической транслитерации имеется возможность передавать арабские буквы и звуки посредством приёмов чеченской орфографии без использования дополнительных букв с диакритиками. Как следствие, также многие трудные для русскоязычных арабские звуки не вызывают сложностей у носителей чеченского языка (как, впрочем, и большинства кавказских языков).

Литература 
  Абдул-Къаиров А. А., Ломалиев Ш. Л. Нохчийн-Iаьрабийн лугӏат. - М., 1994.

См. также 
 Арабско-русская практическая транскрипция

Транслитерация и транскрипция
Арабский язык
Чеченский язык